

Persone 
 Ángel Berni – calciatore paraguaiano
 Antonio Berni – pittore, incisore e affreschista muralista argentino
 Arnaldo Berni – militare italiano
 Bruno Berni – bibliotecario, traduttore e saggista italiano
 Ivan Berni – giornalista e saggista italiano
 Fabrizio Berni – calciatore italiano
 Francesco Berni – scrittore, poeta e drammaturgo italiano
 Franco Berni – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 italiano
 Luigi Berni – partigiano italiano
 Mara Berni, nome d'arte di Mara Bernasconi – attrice italiana
 Stefano Berni – politico italiano
 Tommaso Berni – calciatore italiano
 Umberto Berni – ciclista su strada italiano
 Vincenzo Berni degli Antoni – avvocato e scrittore italiano

Altro 
 Copra Berni Piacenza – squadra di pallavolo
 Villa Riva Berni – villa di Bagnolo San Vito, provincia di Mantova, Lombardia